Lamprolonchaea är ett släkte av tvåvingar. Lamprolonchaea ingår i familjen stjärtflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtflugor
Lamprolonchaea